Моравани — західнослов'янське плем'я, які проживало в басейні річки Морави у теперішньому Моравському регіоні Чехії.

Моравани — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край, Словаччина.
 Моравани-над-Вагом — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.

Моравани — село, громада округу Пардубиці, Пардубицький край.
 Моравани — село, громада округу Брно-околиця, Південноморавський край.
 Моравани — село, громада округу Годонін, Південноморавський край.